Die Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 30. Mai 2013 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Maubeuge.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Maubeuge Val de Sambre
Département Nord
Gegründet 2013